Борис Клейн:
 Клейн, Борис Гершович (Григорьевич) (1918—2009) — советский архитектор.
 Клейн, Борис Ильич (1874—1976) — советский микробиолог, бактериолог.
 Клейн, Борис Самуилович (1928—2020) — советский белорусский, впоследствии эмигрантский историк, брат Клейна Л. С.